Hernando de Soto (istraživač) (oko 1496. – 1542.), španjolski konkvistador
 Hernando de Soto (ekonomist) (1941.), a Peruanski ekonomist